El término Georgia hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Georgia, país soberano de Europa Oriental.
 La antigua Reino de Georgia (1008-1490).
 La antigua República Democrática de Georgia (1918-1921).
 La antigua República Socialista Soviética de Georgia (1921-1991).

 Georgia, estado de los Estados Unidos. 
 Georgia, localidad del estado de Vermont (Estados Unidos).
 La Avenida Georgia de Washington D.C.

Cine y televisión
Georgia, película de 1995 dirigida por Ulu Grosbard.

Además
Georgia, fuente tipográfica. 
(359) Georgia, asteroide.
 Georgia, abreviatura científica de la botánica Ada E. Georgia.
Buques estadounidenses llamados USS Georgia .